Precious bezeichnet:
 Precious (Band), britische Pop-Girlgroup 
 Precious – Das Leben ist kostbar, US-amerikanisches Filmdrama (2009) 

Precious ist der Name folgender Personen:
 Precious Dede (* 1980), nigerianische Fußballspielerin
 Precious Wilson (* 1957), jamaikanische Sängerin
 Precious Reynolds Überlebende einer Tollwutinfektion ohne rechtzeitige Impfung

Siehe auch:
 Most Precious Blood, US-amerikanische Hardcoreband
 Precious Victims, Originaltitel eines US-amerikanischen Filmdramas von Peter Levin
 Precious Woods, Schweizer Forstunternehmen
 Precious Peaks, drei Berge auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis